Трнавка може бити:

 Трнавка (Дунајска Стреда), насеље у округу Дунајска Стреда, Трнавски крај, Словачка Република
 Трнавка (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република
 Трнавка (Нови Јичин), насеље у округу Нови Јичин, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Трнавка (Пардубице), насеље у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Трнавка (притока Ондаве), река у Словачкој, притока реке Ондаве